Сражение при Меленьяно (фр. Bataille de Melegnano) 8 июня 1859 года последовало за отступлением австрийцев после их поражения при Мадженте (4 июня) и стало результатом попытки французов выяснить, планируют ли австрийцы покинуть всю Ломбардию или будут сопротивляться дальше.

Развертывание сторон 
После Мадженты VIII корпус фельдмаршал-лейтенанта фон Бенедека действовал как австрийский арьергард, в то время как основная армия отступала к Кьезе. Бенедек разместил бригаду генерал-майора барона Родена (5 батальонов, 8 орудий, 4 500) в Меленьяно, на дороге, которая шла на юго-восток от Милана в сторону Лоди. Ближайшие австрийские войска находились всего в десяти милях.

К 8 июня французы и пьемонтцы потеряли связь с основными силами отступающих австрийцев. Наполеон III решил отправить два корпуса — I-й корпус Бараге д’Илье и II-й корпус Мак-Магона по дороге из Милана в Меленьяно, чтобы попытаться найти их и выяснить, австрийцы отступают или нет.

Французские командиры знали, что Роден находится в Меленьяно, и решили попытаться атаковать с двух направлений. Мак-Магон должен был двигаться по главной дороге в сторону Меленьяно, затем прямо перед городом повернуть налево и обойти правый фланг Родена. Бараге д’Илье следовал за ним и атаковал с главной дороги. Обе атаки должны были быть скоординированы.

Оба корпуса продвигались медленно. Солдатам Мак-Магона пришлось двигаться по местности, пересеченной многочисленными канавами и заливными рисовыми полями, Бараге д’Илье пришлось пройти через обоз II-го корпуса, который заблокировал дорогу, попав под обстрел австрийских орудий из Меленьяно. Когда дивизия Базена (15 батальонов, 12 орудий) из 1-го корпуса наконец достигла города, Бараге д’Илье решил атаковать, не дожидаясь Мак-Магона.

Ход сражения 
В Меленьяно австрийцы заградили дороги, ведущие из Милана, в домах у городской ограды и в замке пробили отверстия для стрельбы, подготовили для обороны стену кладбища. Французы, подойдя к городу в 17:30, развернули три орудия и попытались обстрелять позиции противника, но были подавлены ответным огнём австрийской полубатареи.

Базен, убедившись в безрезультатности действия своих пушек, приказал атаковать в штыки. Первая французская атака силами трёх полков, с 1-ым полком зуавов, шедшим впереди, закончилась неудачей. Солдаты Родена отразили атаку и у главного входа в город, и у кладбища, а затем контратаковали, заставив французов отступить. Неудачей закончилась и вторая атака, на этот раз подкрепленная резервом. Около 19:30 два полка Базена снова пошли в атаку на Меленьяно, и опять были отражены штыками защитников.

Вторая дивизия Бараге д’Илье под командованием генерала де Ладмиро (13 батальонов, 12 орудий) подошла к месту боя. Бараге д’Илье решил послать её в обход с фланга, в то время как Базен должен был снова атаковать в лоб.

Эта атака продвигалась медленно, так как солдаты де Ладмиро не смогли перейти вброд реку Ламбро и были вынуждены атаковать через мост. В конце концов они заставили солдат Родена отступить в старый замок города, а 1-й полк зуавов и 33-й линейный полк дивизии Базена наконец ворвались в город. Некоторые подразделения окруженных австрийцев продолжали сражаться, пытаясь пробить себе проход штыками, но частью были перебиты, частью пленены.

Когда появился Мак-Магон и стал обстреливать дорогу на Лоди, Роден приказал своим солдатам отступить. Французы вышли из Меленьяно, попытались преследовать отступивших австрийцев, но были остановлены бригадой генерал-майора фон Боэра (5 батальонов, 8 орудий).

Результаты 
Обе стороны понесли значительные потери. Французы потеряли 153 человека убитыми, 734 ранеными и 64 пропавшими без вести, всего 951. Австрийцы потеряли 120 человек убитыми и 240 ранеными, что намного меньше потерь, чем у французов; из 1114 пропавших без вести большинство было пленено.

Французам не удалось воспользоваться своим успехом, и в течение следующих нескольких дней они потеряли связь с отступающими австрийцами, поэтому последнее сражение войны при Сольферино (24 июня 1859 г.) стало неожиданностью для обеих сторон.

Литература 
 Атлас сражений XIX века. Выпуск XIX, Издат. В. Березовский, СПб. 1894—1899 
 Johann Christoph Allmayer-Beck, Erich Lessing: Die K.(u.)K. Armee. 1848—1914. Prisma, Gütersloh 1980, ISBN 3-570-07287-8.
 Louis J. Vandevelde. Précis historique et critique de la Campagne d’Italie en 1859. Paris, 1860.
 Victor Paulin, Guerre d’Italie en 1859 : tableau historique, politique et militaire, Paris, 1859.

Сражения по алфавиту
Сражения в Италии
Сражения Франции
Сражения Австрии
Сражения 1859 года
Июнь 1859 года
События 8 июня